Heiliger Martin, Sankt Martin oder St. Martin ist der Name folgender Personen:
 Martin von Tours (316/317–397), Bischof von Tours
 Martin I. (Papst) (um 600–655), Papst 649 bis 653
 Martin von Porres (1579–1639), peruanischer Dominikaner

St. Martin ist der Familienname folgender Personen: 
 Alexis St. Martin, französisch-kanadischer Patient, siehe William Beaumont #Experimente mit der Verdauung des Magens
 Louis St. Martin (1820–1893), US-amerikanischer Politiker

Sankt Martin oder St. Martin steht für folgende geographischen Objekte:

in Deutschland:
 Sankt Martin (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sankt Martin (Nittenau), Ortsteil von Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Sankt Martin (Simmelsdorf), Ortsteil von Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 St. Martin (Bad Schussenried), Ortsteil von Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Markt Sankt Martin, Marktgemeinde im Burgenland
 Sankt Martin an der Raab, Gemeinde im Burgenland
 St. Martin (Gemeinde Sankt Martin an der Raab), Ort und Katastralgemeinde von Sankt Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Sankt Martin in der Wart, Ort und Katastralgemeinde von Oberwart, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Sankt Martin am Silberberg, Katastralgemeinde und Ort von Hüttenberg, Kärnten
 Sankt Martin im Granitztal, Rotte von Sankt Paul im Lavanttal, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil von Feldkirchen in Kärnten, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Kappel), Ort St. Martin am Mannsberg bzw. Katastralgemeinde Sankt Martin am Krappfeld von Kappel am Krappfeld, Kärnten
 St. Martin (Klagenfurt am Wörthersee), Bezirk, Ortschaft bzw. Katastralgemeinde (St. Martin bei Klagenfurt) von Klagenfurt, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Krems), Ortsteil von Krems in Kärnten, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg (Gemeinde), Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Rosegg), Ortschaft von Rosegg, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Ruden), Ortschaft von Ruden (Kärnten), Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft von Sankt Georgen am Längsee, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Sankt Paul), Ortschaft von St. Paul im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Steuerberg), Ortschaft von Steuerberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft der Stadt Völkermarkt, Kärnten
 St. Martin (Villach), Katastralgemeinde der Stadt Villach, Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Techelsberg), Katastralgemeinde und Ortschaft von Techelsberg am Wörther See, Kärnten
 St. Martin (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
 St. Martin am Ybbsfelde, Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Martin-Karlsbach, Niederösterreich
 St. Martin im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Ried, Innkreis, Oberösterreich
 St. Martin im Mühlkreis, Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 St. Martin (Traun), Ortschaft von Traun (Stadt), Oberösterreich
 Sankt Martin bei Lofer, Gemeinde im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Salzburg
 St. Martin am Tennengebirge, Gemeinde im Tennengau, Bezirk Hallein, Salzburg
 Sankt Martin im Lungau, Ortschaft undKatastralgemeinde von Sankt Michael im Lungau, Salzburg
 Sankt Martin im Sulmtal, Gemeinde im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Sankt Martin am Wöllmißberg, Gemeinde im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Sankt Martin am Grimming, Ortschaft und Katastralgemeinde von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 St. Martin (Gemeinde Kapfenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 St. Martin (Gemeinde Gnadenwald), Ortsteil in Gnadenwald, Tirol

in der Schweiz:
 St. Martin GR, Gemeinde im Kanton Graubünden
 Saint-Martin VS, Gemeinde im Kanton Wallis
 Saint-Martin FR, Gemeinde im Kanton Freiburg
 St. Martin SG, Walsersiedlung im Calfeisental, Vättis, Kanton St. Gallen
 St. Martin (Lugnez), Ortschaft der Gemeinde Vals GR, Kanton Graubünden

in Italien:
 St. Martin in Thurn (San Martin de Tor, San Martino in Badia), im Gadertal, Südtirol
 St. Martin in Passeier (San Martino in Passiria), Südtirol
 St. Martin (St. Lorenzen), Fraktion der Gemeinde St. Lorenzen (Südtirol)
 St. Martin-Niedertal, Fraktion der Gemeinde Gsies, Südtirol
 St. Martin-Obertal, Fraktion der Gemeinde Gsies, Südtirol

in anderen Ländern:
 Sankt Martin, deutscher Name von Saint-Martin (Bas-Rhin), Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 St. Martin (Insel), Insel im Karibischen Meer

historisch:
 [Turz-] Sankt Martin, deutscher Name von Martin (Slowakei), Stadt in der Slowakei
 Sankt Martin bei Littai, deutscher Name von Šmartno pri Litiji, Gemeinde in Unterkrain, Slowenien
 Sankt Martin an der Pack, deutscher Name von Šmartno ob Paki, Gemeinde in der Untersteiermark, Slowenien
 Sankt Martin, deutscher Name von Târnăveni, Stadt in Siebenbürgen, Rumänien
 Sanktmartin, Kreis Arad, deutscher Name von Sânmartin (Arad), Dorf im Kreis Arad, Rumänien

Sankt Martin steht für:
 Gemeinschaft Sankt Martin, Gemeinschaft von Weltpriestern und Diakonen
 Martinstag, Gedenktag an Martin von Tours

Siehe auch:
 Liste von Martinsklöstern
 Martinskirche, Kirchen
 BG/BRG Villach St. Martin, Gymnasium in Villach, Österreich
 Kloster St. Martin
 Schloss St. Martin
 Saint-Martin (französisch, englisch)
 San Martín (spanisch)
 San Martino (italienisch)
 Sânmartin (rumänisch)
 Sveti Martin (kroatisch)